Großsteingrab Benzin steht für:

 Großsteingräber bei Benzin (Kritzow), Großsteingräber bei Benzin, Kritzow, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Großsteingräber bei Benzin (Wedendorfersee), Großsteingräber bei Benzin, Wedendorfersee, Landkreis Nordwestmecklenburg, Mecklenburg-Vorpommern
 Großsteingrab Neu Benzin, Großsteingrab bei Neu Benzin, Holdorf, Landkreis Nordwestmecklenburg, Mecklenburg-Vorpommern